Дэниел Кристофер Гилрой (; род. 24 июня 1959) — американский кинорежиссёр и сценарист.

Ранняя жизнь 
Гилрой родился в Санта-Монике, Калифорнии, в семье лауреата Пулитцеровской премии, драматурга Фрэнка Д. Гилроя и скульптора и писательницы Рут Дороти (Гайдос). Его брат Тони Гилрой является сценаристом и режиссёром; а его брат-близнец Джон Гилрой является монтажёром. Через отца имеет итальянские, ирландские и немецкие корни.

Гилрой вырос в Вашингтонвилле, штат Нью-Йорк, и окончил среднюю школу Вашингтонвилля. Он окончил Дартмутский колледж в 1981 году.

Карьера 
Гилрой написал сценарий для игорного драматического фильма 2005 года «Деньги на двоих», где сыграли Аль Пачино и жена Гилроя, Рене Руссо. Ранее он был одним из сценаристов научно-фантастического триллера «Корпорация „Бессмертие“» (1992), за которым последовала комедия Денниса Хоппера «Конвоиры».

Гилрой был одним из сценаристов, который внёс вклад к несделанному фильму про Супермена «Супермен жив» и позже появился в документальном фильме «Смерть „Супермен жив“: Что случилось?».

Его режиссёрским дебютом стал криминальный триллер 2014 года «Стрингер». Гилрой также к нему написал сценарий, за который он был номинирован на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.

Гилроя назначили написать сценарий к предстоящему фильму по комиксам «Разрушитель».

Личная жизнь 
С 1992 года женат на актрисе Рене Руссо. В 1993 году у них родилась дочь Роуз.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Дартмутского колледжа